El término axis puede referirse a:

 la vértebra cervical axis;
 el axis mundi (‘eje del mundo’);
 el género de ciervos Axis;
 la ONG peruana AXISPERU;
 el sello discográfico Axis;
 el grupo de rock mexicano Axis;
el grupo de Metal mexicano Axis Mx
 En servicios web, Apache Axis es una implementación libre de SOAP; 
 el controlador de la videoconsola Playstation 3, Sixaxis;
 el  lugar designado por el censo de Estados Unidos Axis, en el estado de Alabama.
 Axis Communications líder en cámaras de red y otras soluciones de red IP. Tienda oficial de cámaras Axis
 Axis, un evento de Marvel Comics en torno a los Vengadores y la Patrulla-X.